Ждя́рский () — чешская фамилия. Известные носители:

 Ждярский, Иво (род. 1960) — чехословацкий, затем американский авиаконструктор.
 Ждярский, Радек — чешский кёрлингист.